Ко́чнев — русская фамилия. Известные носители:

 Кочнев (в монашестве Иродион) — игумен Русской церкви.
 Кочнев, Алексей Георгиевич (1905—1975) — советский учёный, специалист в области технологии конструкций пусковых устройств ракетных комплексов.
 Кочнев, Анатолий Павлович (род. 1941) — советский борец классического стиля.
 Кочнев, Виктор Леонидович (1948—2022) — советский и российский дирижёр, композитор и пианист, художественный руководитель духового оркестра «Классик-модерн бэнд» (Вологда), заслуженный артист Российской Федерации (2006).
 
 Кочнев, Дамиан Афанасьевич (1870—?) — политический и общественный деятель, учёный, депутат Государственной думы.
 
 Кочнев, Иван Егорович (1921—1958) — Герой Советского Союза.
 Кочнев, Михаил Харлампиевич (1914—1974) — русский советский писатель.
 Кочнев, Николай Георгиевич (1919—2013) — советский и российский фотограф.
 
 Кочнев, Фёдор Петрович (1906—1997) — советский и российский учёный, ректор МИИТ в 1955—1979 гг.
 Кочнев, Юрий Леонидович (род. 1942) — советский и российский дирижёр, народный артист РСФСР (1990).

См. также 
 Кочнева
 Кочневы — казачий и дворянский род.